Fex är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

Anna Herslow-Fex, svensk universitetsbibliotekarie
Christian Fex, svensk skådespelare
Filip Fex, svensk läkare
Jan Fex, svensk musiker
Johan Fex, svensk läkare
Jörgen Fex, svensk läkare
Nina Fex, svensk skådespelare
Sören Fex, svensk läkare
Tora Garm-Fex, svensk journalist